W Rumunii
 Odăile – gmina w okręgu Buzău
 Odăile – wieś w okręgu Buzău, w gminie Odăile
 Odăile – wieś w okręgu Prahova, w gminie Puchenii Mari